Тхайцухов — фамилия; имеет женскую форму Тхайцухова.
 Тхайцухов, Бемурза Хангериевич (1929—2007) — абазинский писатель и поэт, народный писатель Карачаево-Черкесии.
 Тхайцухов, Юрий Хаджиметович (1928—2007) — передовик советского и российского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.